Корзинкін Володимир Федорович — сталевар, новатор виробництва у металургійній промисловості, Герой Соціалістичної Праці.
 Зиновій (Корзинкін) — архієрей Московської партіархії; митрополит Саранський та Мордовський, голова Мордовської митрополії РПЦ.

Див. також 
 Карзинкін